Хохотва Олександр Іванович (нар. 1952 р.) — голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.
 Хохотва Олександр Петрович — український вчений, еколог.